Август Зиберт ():

 Зиберт, Август (1805—1855) — немецкий медик.
 Зиберт, Август (1856—1938) — австрийский скрипач и дирижёр.